

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Fortaleza: 2018

Competizioni statali

Fortaleza: 2015, 2016, 2019, 2020

Fortaleza: 2019

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni